Guðmundsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Guðmundur et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Albert Guðmundsson (1923–1994), footballeur islandais ;
 Albert Guðmundsson (né en 1997), footballeur islandais ;
 Einar Már Guðmundsson (né en 1954), écrivain islandais ;
 Guðmundur Guðmundsson (1920-2007), skieur islandais ;
 Guðmundur Guðmundsson (né en 1932), artiste postmoderne islandais ;
 Guðmundur Arnar Guðmundsson (né en 1982), réalisateur islandais ;
 Guðmundur Guðmundsson (né en 1960), joueur puis entraîneur islandais de handball ;
 Haraldur Freyr Guðmundsson (né en 1981), footballeur islandais ;
 Jóhann Guðmundsson (né en 1977), footballeur islandais ;
 Jóhann Berg Guðmundsson (né en 1990), footballeur islandais ;
 Karl Guðmundsson (né en 1924), joueur puis entraîneur et dirigeant islandais de football ;
 Magnús Guðmundsson (1879–1937), homme politique islandais ;
 Matthías Guðmundsson (né en 1980), footballeur islandais ;
 Ólafur Guðmundsson (né en 1990), handballeur islandais ;
 Pétur Guðmundsson (né en 1958), ancien joueur islandais de basket-ball ;
 Tryggvi Guðmundsson (né en 1974), footballeur islandais.

Notes et références